UEFA Europa League finalen 2013 var en fodboldkamp der blev spillet den 15. maj 2013. Kampen blev spillet foran 46.163 tilskuere på Amsterdam Arena i Amsterdam, og skulle finde vinderen af UEFA Europa League 2012-13. De deltagende hold var portugisiske Benfica og engelske Chelsea.

Den var kulminationen på den 42. sæson i Europas næststørste klubturnering for hold arrangeret af UEFA, og den fjerde finale siden turneringen skiftede navn fra UEFA Cup til UEFA Europa League. Det var anden gang at Benfica var nået frem til finalen, som de tabte i 1983. For Chelsea var det første gang at de var nået til finalen i denne turnering.

Kampen blev ledet af den hollandske dommer Björn Kuipers.

Kampen 
Fernando Torres bragte i det 60. mit Chelsea foran 1-0. Otte minutter senere udlignede Óscar Cardozo på et straffespark. Den lige stilling holdt indtil tre minutter inde i overtiden, da forsvarsspilleren Branislav Ivanović scorede Chelsea sejrsmål til 2-1 på et hovedstød efter et hjørnespark. Ivanović blev efter kampen kåret til "Man of the Match".

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Europa League 2012/13 på UEFAs hjemmeside

Referencer 

2013
Finalen 2013
S.L. Benfica
Chelsea F.C.
Fodbold i 2013
Sport i Amsterdam